

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione scozzese.

Nazionale
Con la nazionale Under-21 inglese ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011, giocando due partite dei gironi contro la Corea del Nord e l'Argentina.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori inglesi